Петрівська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Петрівська сільська рада — Одеська область, Миколаївський район

Див. також 
 Петрівська сільська рада